Árabe moderno pode se referir a:

 Árabe moderno padrão - variedade do árabe usada na escrita e no discurso formal
 Variedades modernas do árabe - variedades locais do idioma, usadas em situações informais

Desambiguação